Воля народу — громадсько-політичний портал (заснований влітку 2010-го року)
 Воля народу — депутатська група ВР України 8-го скликання (була створена у листопаді 2014-го року - припинила діяльність у травні 2019-го року)